Дельпьер () — французская фамилия. Известные носители:
Дельпьер, Антуан Жозеф (1748—1808) — французский бригадный генерал.
Дельпьер, Виктор (1859—1933) — французский политик.
Дельпьер, Маттье (род. 1981) — французский  футболист.

См. также 
 Делапьер, Николя Бенжамен (; 1730-е — 1802) — французский художник, работавший в России.